Menzel peut renvoyer à différents sujets.

Patronyme 

 Adolph von Menzel (1815-1905), peintre allemand.
 Idina Menzel (1971-), une actrice, chanteuse et compositrice américaine.
 Jiří Menzel (1938-2020), réalisateur tchèque.
 Roderich Menzel (1907-1987), écrivain et joueur tchécoslovaque de tennis puis allemand.
 Wolfgang Menzel (1798-1873), personnalité politique allemande des milieux nationalistes et réactionnaires du .

Autre 
 Menzel, type d'habitation et d'exploitation agricole typique de l'île de Djerba en Tunisie.

Toponyme 

 Menzel Chaker, une ville tunisienne ;
 Menzel Chaker, une délégation tunisienne dépendant du gouvernorat de Sfax ;
 Menzel Hayet, une ville tunisienne.